Алекса́ндр Коже́вников:
 Кожевников, Александр Викторович (род. 1958) — советский хоккеист.
 Кожевников, Александр Владимирович (Александр Кожев; 1907—1969) — русско-французский философ.
 Кожевников, Александр Дмитриевич (род. 2000) — украинский футболист.
 Кожевников, Александр Иванович (1920—1995) — военный деятель, начальник Военной академии противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Василевского, генерал-полковник артиллерии.
 Кожевников, Александр Игоревич (род. 1984) — российский хоккеист.
 Кожевников, Александр Петрович (1847—1909) — крестьянин, депутат Государственной думы 3 созыва от Ярославской области.
 Кожевников, Александр Тимофеевич (1893—1938) — ас-истребитель Императорского военно-воздушного флота в период Первой мировой войны.
 Кожевников, Александр Фёдорович (1865—после 1929) — питерский губернский комиссар.